Дэвид Джошуа Харрисон (, род. 15 августа 1982 года) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового. Последним его профессиональным клубом был «Рино Бигхорнс». В 2004 году он был выбран под 29 номером на драфте командой НБА «Индиана Пэйсерс», с которой подписал контракт. 11 января 2008 года было принято решение о дисквалификации Дэвида на пять игр в НБА из-за нарушения антидопинговой программы. В «Индиане» Харрисон отыграл 4 сезона, после чего перешёл в команду «Бэйцзин Дакс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Примечания

Ссылки 
 Все это похоже на какую-то разводку…

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Бэйцзин Дакс»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Игроки «Рино Бигхорнс»